Marek Wagner (ur. 1946) – polski polityk
 Marek Wagner (ur. 1946) – polski historyk
 Marek Wagner (ur. 1949) – polski malarz